Mastigoteuthis är ett släkte av bläckfiskar. Mastigoteuthis ingår i familjen Mastigoteuthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Mastigoteuthis